Borgaberget eller Borgareberget kan syfta på:

 Borgaberget, Snavlunda – en fornborg i Askersunds kommun, vid Snavlunda
 Borgaberget, Askersund – en fornborg  i Askersunds kommun i naturreservatet Torpadalen.
 Borgaberget, Ronneby kommun – en fornborg  i Ronneby kommun
 Borgareberget, Hallsbergs kommun – en fornborg i Hallsbergs kommun
 Borgareberget, Norrköpings kommun – en fornborg i Norrköpings kommun i naturreservatet Ågelsjön

Referenser